Pierrot Lunaire; een serie gedichten van Albert Giraud
 Pierrot Lunaire; een liederencyclus van Arnold Schönberg op basis van bovenstaande gedichten
 Pierrot Lunaire; een koorwerk van Roger Marsh op basis van bovenstaande gedichten
 Pierrot Lunaire; een liederencyclus van William Kraft voor sopraan en orkest op basis van bovenstaande gedichten